Powiat Mushiroda – dawny powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Mushiroda – dawny powiat w prefekturze Gifu